Royal Military Academy Sandhurst, de Britse militaire hogeschool
 Royal Military Academy (Woolwich), een voormalige Britse militaire hogeschool
 Royal Military Academy (België), de Belgische militaire hogeschool